Zak van Falaise (ook: Falaise-omsingeling of Zak van Falaise), veldslag in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 Falaise (Ardennes)
 Falaise (Calvados), plaats waar de Zak van Falaise naar vernoemd is.
ook:
La Falaise, Yvelines